АТ «Херсонга́з» — акціонерне товариство зі штаб-квартирою в місті Херсон, яке займається розподіленням і транспортуванням газу у Херсонській області.

Історія 
У 1963 році в Херсоні створено підприємство з постачання природним газом «Міськгаз».

1 жовтня 1975 року на базі обласного управління з експлуатації газового господарства та підприємства зрідженого газу створено Херсонське виробниче об'єднання газового господарства.

Впродовж 1975—1994 років підприємство займалося газифікацією Херсонської області.

У грудні 1994 року згідно Наказу Президента України від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію підприємств» створено відкрите акціонерне товариство «Херсонгаз».

У 2011 році відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Херсонгаз» реорганізовано в публічне акціонерне товариство.

У 2018 році відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів змінено тип підприємства та перейменовано у Акціонерне товариство «Херсонгаз».

Структура 
 Дочірні підприємства
 ДП «Газпостач»
 ДП «Херсонгазбуд»
 Філії
 Бериславська
 Білозерська
 Каховська
 Новокаховська
 Голопристанська
 Олешківська
 Великоолександрівська
 Чаплинська
 Каланчацька
 Скадовська
 Генічеська

Див. також 
 Список газопостачальних підприємств України

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 BAT «Херсонгаз» на офіційному сайті компанії «Газ України»

Підприємства Херсона
Підприємства нафтогазової промисловості України
Підприємства, засновані 1963